

Длуґоконти — село в гміні Вечфня-Косьцельна Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Длуґоконти — село в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства